Átide (Atthis) pode significar:

 Átide, na mitologia grega, filha do rei de Atenas Cranau
 Átide (livro), livro perdido de Clidemo sobre a origem da lei e das tradições de Atenas
 Átide (paixão de Safo), mulher a quem Safo dedicou vários poemas de amor
 Atthis, gênero da subfamília Trochilinae, chamados de beija-flores típicos
 8975 Atthis, asteroide

Desambiguação